По́рздневское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Лухском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Порздни.

Географические данные 
 Общая площадь: 437,90 км²
 Расположение: восточная часть Лухского района
 Граничит:
 на севере — с Кинешемским районом Ивановской области
 на северо-востоке — с Ёлнатским сельским поселением Юрьевецкого муниципального района Ивановской области
 на западе — с Тимирязевским и Благовещенским сельскими поселениями
 на юге — с Верхнеландеховским районом Ивановской области
 на востоке — с Пучежским районом Ивановской области

История 
История Порздневской волости:

 XII—XV вв. — Крепость «Порздно» на реке «Порздна».
 XV в. «Порздня» находится в земельных владениях князей Бельских, становится селом (здесь строится церковь, скорее всего деревянная).
 XVI в. Порздна входит в Мыцкий (Мытский) стан Суздальского уезда Стародубского княжества. После прекращения рода Стародубских их земли отписаны на царя.
 XVII в. Порздна Мыцкого (Мытского) стана Суздальского уезда Замосковного края отдано в вотчину князю Куракину.
 XVIII в. Порздня — центр барской вотчины графа А. Б. Бутурлина.
 1797 год — Порздня вошло в Юрьевецкий уезд Костромской губернии.
 XIX в. С 60-х годов XIX века Порздни — центр самой большой волости Юрьевецкого уезда Костромской губернии.
 1918 год — Порздневская волость, центр — село Порздни включена в Иваново-Вознесенскую губернию в составе Юрьевецкого уезда.
 1924 год — Организован исполнительный комитет Порздневского сельского Совета депутатов трудящихся.
 1924 год — Порздневская волость укрупнена за счет Ново-Воскресенской и Якушевской волостей. В неё вошли девять сельских Советов: Жуковский, Макаровский, Марищенский, Ново- Воскресенский, Осоковский, Русиновский, Филинский, Якушевский.
 1929 год — Порздневская волость ликвидирована, и Порзднеский сельский Совет вошел в Пучежский район.
 1935 год — Образован Лухский район. Порздневский сельский Совет депутатов трудящихся вошел в подчинение Лухского района.
 1954 год — Произведено укрупнение сельских Советов. Порздневский, Осоковский и Филинский вошли в Порздневский сельский Совет.
 1963 год — Лухский район ликвидирован. Порздневский сельский Совет передан Пучежскому району.
 1965 год — Лухский район образован вновь. Порздневский сельский Совет депутатов трудящихся перешел в подчинение Лухского района.

Образовано 25 февраля 2005 года, в соответствии с Законом Ивановской области N 45-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Лухском муниципальном районе». С 10 декабря 2009 года, после присоединения бывших Быковского и Нововоскресенского поселений, количество населённых пунктов увеличилось с 29 до 56.

Население

Населённые пункты  
В состав сельского поселения входят 56 населённых пунктов.

Руководство 
Глава администрации — Красильников Роман Юрьевич.

Администрация сельского поселения находится по адресу: 155284, Ивановская обл., Лухский район, с. Порздни, ул. Советская, д. 17.

Примечания

Ссылки 
Сведения на сайте Администрации Порздневского сельского поселения 

Муниципальные образования Лухского района
Сельские поселения Ивановской области